A Night Like This – album del 1993 di Rebecka Törnqvist
A Night like This – singolo del 2009 di Caro Emerald
A Night Like This – traccia inclusa nell'album The Head on the Door dei The Cure